Колонија Лазаро Карденас дел Рио има више значења:

 Колонија Лазаро Карденас дел Рио (Консепсион де Буенос Аирес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Колонија Лазаро Карденас дел Рио (Зумпанго), насеље у савезној држави Мексико у Мексику